Schati ist der Familienname folgender Personen:

 Irmgard Schati (geborene Pfniss; 1921–1992), von 1953 bis 1983 Schauspielerin am Deutschen Staatstheater Temeswar
 Rudolf Schati (auch: Schadi oder Chati; 1913–1984), Schauspieler, Theaterleiter, Regisseur und Gründungsmitglied des Deutschen Staatstheaters Temeswar